Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades för att ta ut CAF:s lag till världsmästerskapet 1995. Åtta lag var planerade att delta i turneringen, men två av dem drog sig ur (Kamerun och Guinea), och kvar blev då bara sex lag.

Turneringen vanns av Nigeria som besegrade Sydafrika i de två finalmatcherna med slutsiffrorna 4–1 och 7–1, en ackumulerad vinst på 11–2. Nigeria blev därmed det enda landet som fick representera CAF i världsmästerskapet samma år. Detta var Nigerias andra vinst i Afrikanska mästerskapet.

10 matcher spelades och 55 mål gjordes under turneringen.

Matcher

Kvartsfinaler 
Kamerun och Guinea drog sig ur turneringen vilket gjorde att Angola och Ghana gick vidare på walk over.
Samtliga matcher i kvartsfinalen spelades under 1994.

Semifinaler 
Januari 1995:

Finaler 
Mars 1995:

Referenser

Externa länkar 
 RSSSF

1995
Fotbollsåret 1994
Fotbollsåret 1995
1994 i Afrika
1995 i Afrika